Ким Су Хёк (; ) — южнокорейский кёрлингист.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

В составе мужской сборной Республики Корея участник чемпионатов мира , , , нескольких , зимней Универсиады 2003.

Достижения 
 Зимние Универсиады: бронза (2003).
 : золото (, , ), серебро (), бронза (, , , ).
 Зимние Азиатские игры: золото (2003), бронза (2017).
 : золото (), серебро (), бронза ().
 Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: золото (2005).

 Приз за спортивный дух на чемпионате мира среди юниоров (): 2005.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

 Видео:
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Республики Корея
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Призёры Универсиад в кёрлинге
Чемпионы Азиатских игр по кёрлингу
Чемпионы Республики Корея по кёрлингу